Планета людей:
 Планета людей — сборник очерков Антуана де Сент-Экзюпери.
 Планета людей (мини-сериал) () — документальный мини-сериал 2011 года производства Би-би-си.
 Планета людей (фильм) () — документальный фильм 2019 года.